Das PreCon Ladies Open 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Basel. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 28. Juli bis 5. August 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Basel